Colorado City, Arizona
 Colorado City, Teksas